Суперлига 2019/2020 () — 107-й сезон чемпионата Дании по футболу. Он начался 12 июля 2019 года и закончится 24 июля 2020 года после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Вендсюссель» и «Вайле».Их заменили «Силькеборг» и «Люнгбю», занявшие соответственно 1-е и 3-е места в Первом дивизионе.

Чемпионом в третий раз стал клуб «Мидтьюлланн».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Дании на soccerway

Чемпионат Дании по футболу
Дания
Спорт в Дании в 2019 году
Спорт в Дании в 2020 году
Дания 1